Le bruit est un son jugé indésirable.

Électronique et télécommunications 

Dans le domaine des transmissions et télécommunications, la notion de bruit s'oppose à celle de signal. Alors que le signal transporte une information, dans ce contexte le bruit est ce qui, dans le canal de transmission, n'en transporte pas, ou, s'il s'agit d'une interférence, transporte une information indésirable.

De ce fait, la notion de bruit est fortement liée à la notion de signal aléatoire qu'on ne peut décoder.

 En traitement du signal, le bruit est une altération (externe ou intrinsèque) qui s'ajoute au signal sans lui être corrélé.
 En métrologie on l'appelle bruit de mesure.
 Le rapport signal sur bruit, qui se calcule en faisant le rapport de la puissance du bruit de fond sur la puissance du signal, est un indice de la qualité de la transmission. On l'exprime le plus souvent par une valeur logarithmique en décibels.
 Un bruit gaussien possède une distribution normale dans le domaine temporel et une moyenne nulle.
 Un bruit blanc est un signal modélisant un processus complètement aléatoire. 
Un bruit additif blanc gaussien est un modèle mathématique de  bruit utilisé pour faciliter les analyses d'un système en traitement du signal. 
 Il existe aussi des bruits colorés, différents entre eux par leur densité spectrale de puissance.
 En électronique,
 le facteur de bruit indique la variation de puissance de bruit produit par un composant en fonction de la température,
 les bruit thermique, bruit de scintillation, bruit d'avalanche, bruit de grenaille se produisent dans les circuits électroniques.
 En photographie numérique, on appelle bruit numérique les imperfections visibles produites par le bruit électronique dû aux capteurs. La photographie argentique, se référant aux arts graphiques, parle de grain.
 En astrophysique,
 le bruit cosmique comprend les radiations électromagnétique qui ne correspondent à aucun astre,
 le bruit chronométrique comprend les irrégularités dans les émissions des pulsars.

Sciences humaines et sociales 
 Un bruit est une rumeur, nouvelle sans source définie, comme dans l'expression « bruit qui court ». Un bruit de couloir est une rumeur dans une institution. Au , bruit signifiait « renommée » ou « éclat » au sens figuré et « son de voix » au sens propre.
 Les unités de bruit médiatique visent à quantifier l'importance d'un évènement dans les moyens de communication de masse (média).

Géographie 
 L'île Bruit est une île de Malaisie.

Littérature 
 Beaucoup de bruit pour rien ( Much Ado About Nothing) est une comédie de William Shakespeare.
 Le Bruit et la Fureur ( The Sound and the Fury) est un roman de William Faulkner.
 Le Bruit des glaçons est un film écrit et réalisé par Bertrand Blier.
 Le Bruit du temps est une essai en prose d'Ossip Mandelstam.

Références